Арагарсас:

 Арагарсас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Арагарсас — микрорегион в Бразилии, входит в штат Гояс.